Resistance, che significa resistenza in lingua inglese, può riferirsi:

Cinema 
 Resistance – film del 2001 diretto da David Fribush
 Resistance – film del 2003 diretto da Todd Komarnicki 
 Resistance – film del 2011 diretto da Amit Gupta
 Resistance - La battaglia di Sebastopoli (Bitva za Sevastopol) – film del 2015 diretto da Sergej Mokritskij
 Resistance - La voce del silenzio (Resistance) – film del 2020 diretto da Jonathan Jakubowicz

Musica 
 Resistance – album del 1985 di Burning Spear
 Resistance – album del 2006 di Alove for Enemies
 Resistance – album del 2012 dei The Casualties
 Resistance – EP del 2002 di Mika Nakashima
 Resistance – singolo dei Muse del 2010
 Resistance – singolo dei Knife Party del 2014

Letteratura 
 Resistance – romanzo del 1995 di Anita Shreve 
 Resistance – romanzo del 2007 di Owen Sheers

Televisione 
 Resistenza (Resistance) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Voyager
 Legge marziale (Resistance) – episodio della seconda stagione di Battlestar Galactica

Videogiochi 
 Resistance: Fall of Man 
 Resistance 2 
 Resistance 3 
 Resistance: Retribution
 Resistance: Burning Skies

Pagine correlate 
 The Resistance